Doncourt ist Name bzw. Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Doncourt-aux-Templiers im Département Meuse
 Doncourt-lès-Conflans im Département Meurthe-et-Moselle
 Doncourt-lès-Longuyon im Département Meurthe-et-Moselle
 Doncourt-sur-Meuse im Département Haute-Marne